Brian Lenihan, Snr (1930 – 1995) : homme politique irlandais, membre du Fianna Fáil ; 
 Brian Lenihan, Jnr (1959 – 2011) : homme politique irlandais, membre du Fianna Fáil, fils du précédent.